Química: Er, símbol químic de l'erbi
 Geografia: Er (Cerdanya), comuna catalana de l'Alta Cerdanya, a l'estat francès
 Biografies:
 Er (personatge bíblic), personatge bíblic fill de Judà i marit de Tamar
 Nie Er (1912 – 1935), compositor xinès autor de la Marxa dels voluntaris
 Títols d'obres:
 ER (sèrie de televisió), sèrie de televisió estatunidenca, emesa originalment entre 1994 i 2009
 E.R. (obra teatral), obra de teatre de Josep Maria Benet i Jornet, estrenada el 1994
 E/R, sèrie de televisió estatunidenca, emesa originalment entre 1984 i 1985
 Política:
 ER, sigles del Partit Reformista Estonià (Eesti Reformierakond)
 ER, sigles utilitzades de vegades per referir-se a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
 Miscel·lània:
 Mite d'Er, escrit que forma part de La República de Plató
 .er, domini territorial de primer nivell (ccTLD) per a Eritrea
 ER, codi ISO 3166-2 per a Eritrea (ISO 3166-2:ER)